Pie' del Colle ima više značenja:
 Pie' del Colle, Macerata
 Pie' del Colle, Perugia